

События 
 27 апреля — первое исполнение «Музыки фейерверка» Георга Фридриха Генделя.
 26 декабря — основан один из крупнейших городов России, Ростов-на-Дону.
 Дидро заключён в Венсенский замок.
 Найден метеорит Палласово железо.
 Открыта туманность, позже определённая как галактика M32.
 Основан Порт-о-Пренс, в настоящее время являющийся столицей Республики Гаити.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1749 году
 Никодим Святогорец — афонский монах, богослов
 16 января — Альфьери, Витторио, итальянский поэт и драматург-классицист, «отец итальянской трагедии».
 29 января — Будущий король Дании, Кристиан VII (1749—1808)
 19 июня — Жан-Мари Колло д’Эрбуа, французский революционер, деятель периода Великой французской революции, председатель Национального конвента (глава Французской республики) в июне 1793 года и июле-августе 1794 года, член Комитета общественного спасения в 1793 — 1794 годах (ум. 1796).
 30 июля — Бенкендорф, Христофор Иванович, генерал от инфантерии, Рижский военный губернатор.
 3 августа — Адзуни, Доменико Альберто, итальянский юрист.
 28 августа — Иоганн Вольфганг фон Гёте, немецкий писатель.
 31 августа — Александр Николаевич Радищев, русский писатель (ум. 1802).
 17 ноября — Аппер, Франсуа, французский изобретатель консервов.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1749 году

 Донато Крети (род. ), итальянский живописец.

См. также

Примечания